Gillellus är ett släkte av fiskar. Gillellus ingår i familjen Dactyloscopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Gillellus